La Coupe de Malte de football est une compétition annuelle de football disputée entre clubs maltais. 

Cette compétition est actuellement connue sous le nom de Trophée Rothman et a été créée en 1935.

Histoire

Le trophée récompensant le vainqueur de cette compétition est un cadeau fait par la fédération anglaise en 1933, à la suite du match opposant à Rome l'équipe d'Angleterre à l'équipe d'Italie.

En effet, un grand nombre de supporters maltais pro-anglais étant venus encourager l'équipe nationale britannique, la fédération anglaise a offert un trophée en argent sur le modèle de la FA Cup en reconnaissance.

Palmarès

Vainqueurs

Bilan

Statistiques 
 Plus grand nombre de victoires consécutives  : 3 victoires consécutives pour les clubs suivants :
 Sliema Wanderers FC entre 1935 et 1937.
 Floriana FC entre 1953 et 1954.
 Valletta FC entre 1995 et 1997 et entre 2009 et 2011.
 Hamrun Spartans entre 1987 et 1989.

 Plus grand nombre de participations à une finale : Le Sliema Wanderers FC a participé 41 fois à la finale de la compétition.

 Victoire la plus large en finale pour les scores connus : 5 buts d'écarts.
 Sliema Wanderers FC 5-0 Hibernians FC en 1951.
 Floriana FC 5-0 Sliema Wanderers FC en 1993.

 Plus grand nombre de buts marqués en finale : 9 buts.
 Hamrun Spartans 5-4 Valletta FC en 1992.

 Clubs ayant gagné une finale sans jamais en avoir perdu : 
 Gzira United.

 Clubs ayant perdu une finale sans jamais en avoir gagné : 
 Qormi FC (3 finales perdues).
 St. George's FC (2 finales perdues).
 Senglea Athletic.
 Marsaxlokk FC.
 Msida Saint-Joseph.

Notes et références 

Compétition de football à Malte
Malte